Sanbernardinesi – abitanti di San Bernardino (Mesocco)
Sanbernardinesi – abitanti di San Bernardino (Novellara)
Sanbernardinesi – abitanti di San Bernardino Verbano